Limp – amerykańska poppunkowa grupa muzyczna
 Limp Bizkit – amerykańska rockowa grupa muzyczna
 LIMP (ang. leptophilic interacting massive particle) – hipotetyczna cząstki ciemnej materii
 LIMP – Long Island Motor Parkway